Соревнования в женском фристайле в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 9 и 11 февраля в сноу-парке «Феникс». В соревновании приняли участие 30 спортсменок. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS. Первая квалификация начнётся за несколько часов до официальной церемонии открытия Игр.

Действующей олимпийской чемпионкой являлась канадская фристайлистка Жюстин Дюфур-Лапуант. Дюфур-Лапуант выступала и в Пхёнчхане, где заняла второе место. Золото выиграла чемпионка мира 2017 года в параллельном могуле 19-летняя француженка Перрин Лаффон.

Юлия Галышева принесла Казахстану первую в истории медаль во фристайле во всех дисциплинах.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация

1-я квалификация 
Первая квалификация соревнований пройдёт 9 февраля. В ней примут участие 30 спортсменок, которые выполнят по одному спуску. Фристайлистки, занявшие первые 10 мест, отбираются в финал, остальные же получают право выступить во 2-й квалификации.

2-я квалификация 
Вторая квалификация соревнований пройдёт 11 февраля. В ней примут участие 20 спортсменок, которые выполнят по одному спуску. Фристайлистки, занявшие первые 10 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Финал

Финал 1 
В первом финале примут участие 20 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 12 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 2 
Во втором финале примут участие 12 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 3 
В третьем финале примут участие 6 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Спортсменка, показавшая лучший результат, становится олимпийской чемпионкой.

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)